Rogoziński ist der Familienname folgender Personen:

 Feliks Rogoziński (1879–1940), polnischer Physiologe
 Stefan Szolc-Rogoziński (1861–1896), polnischer Afrikaforscher